Papadopoulos (in het Grieks, Παπαδόπουλος) is een vrij algemene Griekse achternaam.

Enkele bekende namen zijn:
 Avraam Papadopoulos (1984), een Griekse voetballer,
 Georgios Papadopoulos (1919–1999), een Griekse dictator,
 Kyriakos Papadopoulos (1992), een Griekse voetballer,
 Tassos Papadopoulos (1934-2008), een Cypriotische president.